tmh – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua tamashek
 TMH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Tanah Merah di Tanah Merah (Indonesia)